Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Zuid-Afrika. IJsland heeft geen ambassade in Zuid-Afrika.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Zuid-Afrika
IJslandse